Il doppio  del Poznań Porsche Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Sergio Roitman e Alexandre Sidorenko erano i detentori del titolo.

Roitman si è ritirato nel 2009 e Sidorenko non ha partecipato.

Rui Machado e Daniel Muñoz de la Nava hanno battuto in finale James Cerretani e Adil Shamasdin 6–2, 6–3.

Teste di serie 

 James Cerretani /  Adil Shamasdin (finale)
 Tomasz Bednarek /  Frank Moser (quarti di finale)

 Franco Ferreiro /  Sebastián Prieto (primo turno) 
 Dustin Brown /  Rogier Wassen (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Poznań Porsche Open 2010